El nombre Fernando Álvarez puede hacer referencia a:

 Fernando Álvarez de Toledo el Tuerto, ricohombre castellano;
 Fernando Álvarez de Toledo Portugal, conde de Oropesa;
 Fernando Álvarez de Toledo y Figueroa, noble español;
 Fernando Álvarez de Toledo y Herrera, señor de Oropesa;
 Fernando Álvarez de Toledo y Mendoza, noble español;
 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, representante de la Casa de Toledo;
 Fernando Álvarez de Toledo y Sarmiento, noble español;
 Fernando Álvarez de Toledo y Zúñiga, señor de Oropesa;
 Fernando Álvarez de Toledo (conquistador), conquistador y poeta español;
 Fernando Álvarez Martínez, político español;
 Fernando Álvarez de Sotomayor, pintor español;
 Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores, militar español;
 Fernando Álvarez de la Campa, militar español;
 Fernando Álvarez de Miranda, político, abogado y profesor de universidad español;
 Fernando Álvarez Bogaert, economista y político dominicano;
 Fernando "Nando" Álvarez, futbolista filipino-estadounidense;
 Fernando Álvarez Monje, político mexicano;
 Fernando Álvarez (taekwondo), practicante de taekwondo mexicano.